

Toponymes
La Mitis, une municipalité régionale de comté (MRC) de la province de Québec.
Rivière Mitis, une rivière dans la province de Québec.
Lac Mitis, un lac dans la province de Québec.
 Zec de la Rivière-Mitis, une zone d'exploitation contrôlée (zec), de la Gaspésie, de la province de Québec.
Seigneurie de Mitis, une seigneurie de la Nouvelle-France.
Seigneurie du Lac-Mitis, une seigneurie de la Nouvelle-France.

Personnes
 Ignaz Edler von Mitis (1771-1842), un chimiste autrichien et ingénieur 
 Oskar Mitis (1874-1955), un chercheur et historien autrichien